Павлоградский округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июнь 1926 года. Административный центр — город Павлоград.

Образован в 1923 году в составе Екатеринославской губернии.

1 августа 1925 года губернии на Украине были упразднены и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

20 июля 1926 года Павлоградский округ был расформирован с отнесением территорий к Харьковскому (Лозовской, Близнецовский районы) и Екатеринославскому округам (который сразу после этого был переименован в Днепропетровский округ).

Административное деление 
По данным на 1 января 1926 года округ делился на 12 районов:
 Близнецовский район, центр — Близнецы (посёлок).
 Богдановский район, центр — село Богдановка.
 Васильковский район, центр — село Васильковка.
 Григорьевский район, центр — село Григорьевка.
 Знаменовский район, центр — местечко Знаменовка.
 Лозовский район, центр — село Лозовая.
 Межевский район, центр — село Межевая.
 Павлоградский район, центр — город Павлоград.
 Перещепинский район, центр — село Перещепино.
 Петропавловский район, центр — местечко Петропавловка.
 Синельниковский район, центр — Синельниково.
 Юрьевский район, центр — село Юрьевка.

Всего на 1 января 1926 года в УССР были: 41 округ и МАССР, 636 районов, 9 307 сельсоветов, 78 городов, 39 310 селений, в которых было 4 828 200 дворов.

Исполнительный комитет Павлоградского окружного Совета 
Председатели окрисполкома:
 1923—1924 — Разумов.
 ? — 1926 — Шолох Г. Н.

Павлоградский окружной комитет КП(б)У 
Ответственные секретари окркома:
 1925—1926 — Барабанов Н. С. (член партии (РСДРП) с 1917, годы жизни — ?)

Окружная прокуратура 
Прокуроры:
 1923—1924 — Арсеньев А. В.
 ? — 1926 — Овчинкин Д. М.

Павлоградский окружной Суд 
Председатели:
 ? — 1926 — Румянцев, Иван Фёдорович (?; 1895—1938).

Примечания

Литература 
 Верменич Я. Харківська округа (укр.) том 10. Киев: Наукова думка, 2013.
 Белорусская ССР: Краткая энциклопедия в 5 т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др. — Мн.: Гл. редакция Белорусской Советской Энциклопедии, 1979. — Т. 1. История. Общественный и государственный строй. Законодательство и право. Административно-территориальное деление. Населённые пункты. Международные связи. — 768 с. — 50 000 экз. (Об округах СССР)
 Большая Российская энциклопедия. — том «Россия». — М., 2004. (Об округах СССР).

Источники, использованные в статье 
 Харьковский округ. Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза.

 Павлоградский округ

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году